Forbes 400 — список 400 самых богатых людей США. Издается ежегодно издательством «Форбс» с 1982 года.

В 1982 году в списке было 11 Хантов, 14 Рокфеллеров, 28 Дюпонов. Спустя 20 лет, в 2002 году лишь 1 Хант, 3 Рокфеллера, ни одного Дюпона. При этом в списке богатейших семей Forbes 2020 года семья Дюпонов стоит на 17-м месте, семья Хантов — на 18-м месте, семья Рокфеллеров — на 43-м месте.

Число 400 появилось по аналогии со «списком 400 миссис Астор». В 1890-х годах миссис Уильям Б. Астор-младшая в особняке на Пятой авеню устраивала балы для всех, кто имел вес в обществе. Но её особняк вмещал не более 400 человек.

Статистика рейтингов Forbes 400

См. также 
 Форбс

Примечания

Ссылки 
 The 400 Richest Americans (англ.)

 
Рейтинги «Форбс»